Асандр (грец. Άσανδρoς, * 84 до.н. е.— 17 до н. е.) — боспорський намісник понтійського царя Фарнака, сина Мітрідата VI Євпатора.
 Асандр II (*Ἄσανδρος, д/н — бл.14 до н. е.) — цар Боспору.